481 км, 481-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
  
 481 км — пост, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 303270
 481 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066718